

Nom 
Duo peut désigner :
 Duo, un terme employé en musique ;
 Duo, un terme de zoologie ;
 Duo, un dériveur ;
 Duo, un roman de Colette ;
 Duo, une commune rurale du Burkina Faso ;
 Duo, un centre commercial situé dans le quartier d'Hervanta a Tampere en Finlande.

Cinéma et télévision
 Duo, un film québécois de Richard Ciupka ;
 Duo, une série télévisée française ;
 Duo, un téléfilm de Claude Santelli sorti en 1990.
 Duo, un film américain sorti en 1996

Musique
 Duos, album de Charles Aznavour (2008)
 Duos, album de Julien Clerc (2019)

Patronyme 

 Zhou Duo (né en 1947), un sociologue chercheur en sciences politiques chinois.

Voir aussi 
 Duo comique, un couple de personnages
 Duo normand, une course cycliste contre-la-montre française
 Duo normand Féminin, une course cycliste féminine contre-la-montre française
 Heroic Duo, un film hong-kongais réalisé par Benny Chan, sorti le 
 Duo mortel, un film américain réalisé par Damian Harris en 1995 au cinéma
 Le Duo des chats, un court métrage de fiction réalisé par Philippe Reypens en 1997
 Duo d'enfer, une série américaine policière
 Duo de maîtres, une série télévisée allemande
 Duo U&U, le premier album du groupe de J-Pop W
 Core Duo, un microprocesseur
 Safri Duo, un groupe danois de drum'n'trance créé en 1990
 Google Duo'', une application mobile de messagerie instantanée vidéo
 Duault (homonymie)

Homonymie de titre